Kaa-Chem steht für mehrere geografische Objekte in der autonomen Republik Tuwa (Russland):
 Kaa-Chem, tuwinischer Name des linken Quellflusses des Jenissei, russisch Maly Jenissei, siehe Kleiner Jenissei
 Kaa-Chem, eine nach dem Fluss benannte Siedlung städtischen Typs, Verwaltungszentrum des Rajons (Koschuuns) Kysyl
 Rajon Kaa-Chemski, ein nach dem Fluss benannter Rajon (Koschuuns)